Villa Hammerstein  gibt es:
 Villa Hammerstein (Schwerin)
 Haus Hammerstein (Wuppertal)